Łatiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie bielajewskim. W 2001 roku liczyła 1954 mieszkańców.

Do 2016 roku miejscowość nosiła nazwę Kotowka.

Przypisy 

Wsie w obwodzie odeskim
Rejon odeski